Dąbrowica steht für:

Orte in Polen
 Dąbrowica (Baranów Sandomierski), Dorf in der Gmina Baranów Sandomierski, Powiat Tarnobrzeski, Woiwodschaft Karpatenvorland
 Dąbrowica (Biłgoraj), Ortschaft in der Gmina Biłgoraj, Powiat Biłgorajski, Woiwodschaft Lublin
 Dąbrowica (Dobra) (bis 1945: Dombrowitz), Ortschaft in der Gmina Dobra, Powiat Turecki, Woiwodschaft Großpolen
 Dąbrowica (Długołęka) (bis 1945: Eichgrund), Ortschaft in der Gmina Długołęka, Powiat Wrocławski, Woiwodschaft Niederschlesien
 Dąbrowica (Janowski), Ortschaft in der Gmina Potok Wielki, Powiat Janowski, Woiwodschaft Lublin
 Dąbrowica (Jastków), Ortschaft in der Gmina Jastków, Powiat Lubelski, Woiwodschaft Lublin
 Dąbrowica (Kuryłówka), Ortschaft in der Gmina Kuryłówka, Powiat Leżajski, Woiwodschaft Karpatenvorland
 Dąbrowica (Maszewo) (bis 1945: Damerfitz), Ortschaft in der Gmina Maszewo im Powiat Goleniowski, Woiwodschaft Westpommern
 Dąbrowica (Mysłakowice) (bis 1945: Eichberg), Dorf in der Gmina Mysłakowice im Powiat Karkonoski, Woiwodschaft Niederschlesien
 Dąbrowica (Poświętne), Ortschaft in der Gmina Poświętne, Powiat Wołomiński, Woiwodschaft Masowien
 Dąbrowica (Rzgów), Dorf in der Gmina Rzgów, Powiat Koniński, Woiwodschaft Großpolen
 Dąbrowica (Szczucin), Dorf in der Gmina Szczucin, Powiat Dąbrowski, Woiwodschaft Kleinpolen
 Dąbrowica (Słupia), Dorf in der Gmina Słupia, Powiat Jędrzejowski, Woiwodschaft Heiligkreuz
 Dąbrowica (Ulanów), Ortschaft in der Gmina Ulanów, Powiat Niżański, Woiwodschaft Karpatenvorland
 Dąbrowica (Zawiercie), Stadtteil von Zawiercie, Woiwodschaft Schlesien
 Dąbrowica (Bochnia), Ortschaft in der Gmina Bochnia, Powiat Bochnia, Woiwodschaft Kleinpolen
 Dąbrowica Duża, Ortschaft in der Gmina Tuczna, Powiat Bialski, Woiwodschaft Lublin
 Dąbrowica Mała, Ortschaft in der Gmina Piszczac, Powiat Bialski, Woiwodschaft Lublin
 Dombrowitze (Dąbrowica), Weiler in der Gemeinde Guttentag, Powiat Oleski, Woiwodschaft Oppeln

Orte in der Ukraine
 Dubrowyzja, Kleinstadt in der Oblast Riwne
 Dubrowyzja (Jaworiw), Dorf in der Oblast Lwiw
 Dubrowyzja (Kamin-Kaschyrskyj), Dorf in der Oblast Wolhynien

Siehe auch:
 Dąbrowice (Begriffsklärung)